Le figging est la pratique d'insérer un morceau de racine de gingembre pelée dans l'anus humain ou le vagin afin de générer une sensation de brûlure aiguë. Anciennement une méthode de punition, mais elle a depuis été adoptée comme une pratique du BDSM. Le terme « figging » vient du mot du  siècle « feaguing ».

Histoire 
Cette méthode de punition physique a été utilisée pour la première fois pour discipliner les femmes esclaves dans la Grèce antique. La détenue était retenue à des degrés divers afin de restreindre la mobilité tandis que la sensation est passée de inconfortable à extrême.

Méthode 
Le gingembre est pelé et souvent façonné en forme de plug anal. Il provoque une sensation de brûlure intense et une gêne souvent intolérable pour le sujet. L'effet atteint son apogée dans les deux à cinq minutes après l'insertion, et persiste pendant une trentaine de minutes avant de s'atténuer progressivement. Le gingembre, après utilisation, peut être écorché et utilisé pour prolonger l'expérience; chaque nouvelle application de racine de gingembre rafraîchit la durée des sensations du sujet. 

Si la personne figée resserre les muscles de l'anus, la sensation devient plus intense. Pour cette raison, il est souvent utilisé dans le coup de canne pour stimuler le resserrement des fesses.

Lectures complémentaires 
 Lady Green (1998). Kinkycrafts: 99 jouets S / M à faire soi-même pour le bricoleur Kinky. 206 pages.

Notes et références

Liens externes 
 Figging: The Art Of Ginger Root Play : article sur le figging 
 Théorie et pratique de la figure 
 Figging: Discipline anale 
 Figging: L'expérience du gingembre 

Érotisme anal
Instrument de torture